Міжгі́р'я — село в Україні, у Білогірській селищній громаді  Шепетівського району Хмельницької області. Населення становить 198 осіб (2001).

Історія 
Колишня назва Волоське.

У книзі Олександра Цинкаловського «Стара Волинь і Волинське Полісся» про цей населений пункт зазначено: 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 727-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», увійшло до складу Білогірської селищної громади.

Примітки

Посилання 
 Паспорт територіальної громади Сивківської сільської ради (doc)
 Погода в селі Міжгір'я 

Села Хмельницької області
Населені пункти Шепетівського району